Missiano ima više značenja:
 Missiano, Bolzano
 Missiano, Perugia